Сезон  Миланского клуба по футболу и крикету в официальных соревнованиях сезона 1901 года,  ФК «Милан» 2-й в Чемпионате Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Чемпионат Италии

Литература  
 L'età dei pionieri, Genova, Fondazione Genoa 1893, 2008, ISBN 978-88-7172-976-3.
 Almanacco illustrato del Milan, 2ª ed., Panini, marzo 2005.
 Almanacco illustrato del Milan, 1ª ed., Panini, 1999.

Примечания

Ссылки 
 http://www.acmilan.com/it/club/palmares/tn1901 Чемпионат Италии 1901
 http://www.magliarossonera.it/190001.html Миланский клуб по футболу и крикету 1900-01